Tělovýchovná jednota Sokol Bedřichov je fotbalový klub z Bedřichova u Jihlavy na česko-moravském pomezí, který byl založen roku 1922 jako SK Viktoria Bedřichov. Od sezony 2010/11 hraje I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž), od sezony 2011/12 ve skupině „A“.

V sezoně 1982/83 zde jako žák nastupoval Marek Zúbek.

V roce 1948 klub vyhrál Perleťový pohár, v následujícím roce svoje vítězství obhájil.

Historické názvy 
 1922 – SK Viktoria Bedřichov (Sportovní klub Viktoria Bedřichov)
 1949 – JTO Sokol Bedřichov (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Bedřichov)
 1953 – DSO Sokol Bedřichov (Dobrovolná sportovní organisace Sokol Bedřichov)
 1956 – TJ Sokol Bedřichov (Tělovýchovná jednota Sokol Bedřichov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/− - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:

 2005/06: Postoupilo taktéž vítězné mužstvo FC Čáslavice-Sádek.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strana 15
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strana 31

Externí odkazy 
 
 Odznaky fotbalových klubů: Bedřichov, odznaky.wz.cz

Bedřichov
Bedřichov
Bedřichov
Bedřichov